Brino ist der Familienname von:
 Lorenzo Brino, (1998–2020) Amerikanischer Schauspieler, Bruder von Nikolas Brino
 Nikolas Brino, (* 1998) Amerikanischer Schauspieler, Bruder von Lorenzo Brino

Brino oder BRINO steht für:
 Brexit In Name Only, siehe EU-Austritt des Vereinigten Königreichs#Unionisten, Brino

Abkürzung